

De nombreuses localités possèdent une rue de France :



Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Rue de France à L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes)
 Rue de France au Cannet (Alpes-Maritimes)
 Rue de France à Gap (Hautes-Alpes)
 Rue de France à Nice (Alpes-Maritimes)
 Rue de France à Tende (Alpes-Maritimes)
 …

Région Île-de-France

Paris 
 Avenue de France dans le  arrondissement de Paris

Seine-et-Marne 
 Rue de France à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne)
 Rue de France à Fontainebleau (Seine-et-Marne)

 …

Notes et localisations 

France